Municipio de Findley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Findley (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Findley (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.